Анатолий Наумов:
 Наумов, Анатолий Валентинович (род. 1939) — российский правовед.
 Наумов, Анатолий Васильевич (1868—1933) — полковник, участник Русско-японской, Первой мировой и Гражданской войн, георгиевский кавалер.
 Наумов, Анатолий Иванович (1938—1988) — советский учёный в области теоретической физики.